SMS Cap Trafalgar war ein Passagierschiff der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft (Hamburg Süd), das im Ersten Weltkrieg von der Kaiserlichen Marine requiriert und zum Hilfskreuzer umgerüstet wurde.

Vorkriegseinsatz 
Das Schiff lief im Juli 1913 auf der Werft AG Vulcan Hamburg vom Stapel. Die Jungfernfahrt fand im März 1914 statt. Die Cap Trafalgar war 186 Meter lang und gut 22 Meter breit, hatte zwei Dampfmaschinen mit je vier Zylindern und lief mit 15.000 PS 17 Knoten. Bis zum Ausbruch des Krieges versah es Liniendienst zwischen seinem Heimathafen Hamburg und Häfen in Südamerika.

Einsatz als Hilfskreuzer 

Im August 1914 befand sich die Cap Trafalgar in Südamerika, als sie von der Kaiserlichen Marine requiriert wurde. Alle Passagiere und nicht kriegswichtigen Besatzungsmitglieder wurden in Montevideo ausgeschifft, während zusätzliche Heizer und anderes seemännisches Personal von anderen im Hafen festliegenden deutschen Handelsschiffen übernommen wurden. Das Schiff traf sich dann in der Nähe der brasilianischen Insel Trindade mit dem deutschen Handelsdampfer Steiermark der Hamburg-Amerika-Linie sowie dem Kanonenboot Eber, von dem sowohl Marineoffiziere und -mannschaften als auch Geschütze und Munition übernommen wurden. Die Hauptbewaffnung bestand aus zwei 10,5-cm-Geschützen und sechs 3,7-cm-Revolverkanonen. Als Handelsstörer sollte die Cap Trafalgar (Hilfskreuzer B), unter dem Kommando von Korvettenkapitän Wirth, in der Folge britische Handelsschiffe aufbringen und versenken. Zehn Tage kreuzte das Schiff daraufhin vor der Ostküste Südamerikas auf der Suche nach gegnerischen Handelsschiffen.

Nach erfolgloser Suche fuhr die Cap Trafalgar abermals zur Insel Trindade, 450 Seemeilen östlich von Vitória, wo die Kaiserliche Marine ein kleines Versorgungsdepot eingerichtet hatte. Dort wurde sie, zusammen mit den Versorgungsschiffen Pontos (Hapag, 5.703 BRT) und Eleonore Woermann (Woermann-Linie, 4.624 BRT) am frühen Morgen des 14. September 1914 von dem britischen Hilfskreuzer Carmania entdeckt, einem ehemaligen Passagierdampfer der Cunard Line.

Gefecht mit der Carmania 

Um Platz zum Manövrieren zu gewinnen, fuhren beide Schiffe zunächst mehrere Seemeilen weit in die offene See, und die Cap Trafalgar funkte eine chiffrierte Botschaft, die die Position des bevorstehenden Gefechts mit 35 Grad West und 26 Grad Süd bei Kurs NNW angab. Als beide Schiffe dann aufeinander zudrehten, um den Kampf aufzunehmen, feuerte die Carmania zu früh, so dass die Cap Trafalgar die ersten Treffer erzielen konnte. Die Carmania erhielt während der folgenden zwei Stunden 79 Treffer, davon mehrere unter der Wasserlinie, und ihre Brücke wurde vollständig zerstört. Mit abnehmender Entfernung erzielte aber auch sie zahlreiche Treffer auf der Cap Trafalgar. Auf beiden Schiffen brachen Feuer aus, und beide Seiten beschossen sich von Deck aus mit Maschinengewehren, als die Entfernung zwischen den Kombattanten auf wenige hundert Meter geschrumpft war.

Als es schien, dass die Brände auf der Carmania außer Kontrolle geraten würden, drehte die Cap Trafalgar abrupt ab und ließ ihre Rettungsboote zu Wasser. Das Schiff entwickelte in kürzester Zeit Schlagseite und begann zu sinken, da ein Treffer unter der Wasserlinie mehrere Schotten zum Einbruch gebracht hatte. Die Versorger bargen 279 Mann ihrer Besatzung; 51 Mann kamen bei dem Gefecht oder beim Untergang ums Leben, darunter Korvettenkapitän Wirth. Die Überlebenden wurden von der Eleonore Woermann nach Montevideo gebracht.

Die Carmania war nicht in viel besserer Verfassung – mit schwerer Schlagseite, Wasser im Schiff, in Brand, und mit neun Toten und vielen Verwundeten. Der kurz darauf am Schauplatz erscheinende deutsche Hilfskreuzer Kronprinz Wilhelm, herangeführt durch die gefunkten Positionsangaben der Cap Trafalgar, hätte der schwer angeschlagenen Carmania wohl ein Ende bereiten können, fürchtete jedoch eine Falle, da die Funksprüche der Carmania wohl auch britische Kriegsschiffe herbeigerufen hatten. Die Kronprinz Wilhelm drehte daher ab, ohne einen Schuss zu feuern, und suchte das Weite. Die Carmania wurde am nächsten Tag von anderen Schiffen der Royal Navy nach Pernambuco geleitet.

Literatur 
 Bernard Edwards: Salvo! Epic Naval Gun Actions. Cassell, London 1995, ISBN 0-304-35171-7 (Cassell military classics).
 „Kap Trafalgar“. In: Hugo von Waldeyer-Hartz: Der Kreuzerkrieg 1914–1918. Das Kreuzergeschwader. Emden, Königsberg, Karlsruhe. Die Hilfskreuzer. Stalling, Oldenburg i. O. 1931, S. 188f. (Marinearchiv 2, ).
 Alfred von Niezychowski: The Cruise of the Kronprinz Wilhelm. Selwyn and Blount, London 1928.
 S. M. Hilfskreuzer „Cap Trafalgar“. In: Der Krieg zur See 1914–1918. Teil 3: Der Kreuzerkrieg in den ausländischen Gewässern. Band 3: Eberhard von Mantey: Die deutschen Hilfskreuzer. Mittler, Berlin 1937, S. 26–38.
 Colin Simpson: The Ship That Hunted Itself. Weidenfeld and Nicolson, London 1977, ISBN 0-297-77337-2.
 Fedor von Zobeltitz: „Cap Trafalgar“. Eines deutschen Hilfskreuzers Glück und Ende. Engelhorn, Stuttgart 1915.
 John Walter: Cap Trafalgar, in: ders.: Piraten des Kaisers – Deutsche Handelsstörer 1914–1918. Stuttgart: Motorbuch Verlag, 1994, S. 47–51. ISBN 3-613-01729-6.

Fußnoten 

Passagierschiff (Deutschland)
Hilfskreuzer (Kaiserliche Marine)
Schiff (Hamburg-Süd)
Schiffsverlust im Ersten Weltkrieg
Schiffsverlust 1914
Dampfmaschinenschiff
Dampfturbinenschiff
AG Vulcan Hamburg
Erbaut in den 1910er Jahren